Второй в 1953 году розыгрыш международного футбольного турнира Малого Кубка мира проходил в Венесуэле с 11 июля по 2 августа 1953 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждая с каждой по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

См. также 
 Малый Кубок мира-53 (2й) на сайте RSSSF

1953-2
1953 год в футболе
Июль 1953 года
Август 1953 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1953 год в Венесуэле